Повітрянодесантна дивізія
 Пам'ять з довільним доступом